In Control – album dei Nemesea del 2007
 In Control – album degli Heaven's Gate del 1989